Het schoonspringen vanaf de 10 meter toren voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 vond plaats op 21 en 22 juli 2017 in de Danube Arena in Boedapest.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Mannen 10